Колодка:
 Колодка — деревянная деталь инструментов.
 Колодка — одно из названий волокуши.
 Колодка — приуроченный к масленице обряд.
 Колодка — деревянное приспособление, надевавшееся в старину на ноги арестантам для предупреждения побега.
 Колодка — село в Мостисском районе Львовской области Украины.
 Колодка — деталь смычка музыкальных инструментов.

См. также 
 Колодки — орудие наказания: четырёхугольник из брусьев, в который вдевались ноги и руки провинившегося.
 Обувная колодка — приспособление из дерева, металла или пластмассы в форме нижней части ноги до щиколотки, употребляемая при изготовлении обуви.
 Орденская колодка — конструктивная часть награды (медали или ордена).
 Клеммная колодка (клеммник) — планка для монтажа и соединения проводов.
 Тормозные колодки — рабочая деталь тормозов, вызывающая трение.
 Колода